Zimba peut référencer :

Ethnologie 
 Zimba, un peuple de la République Démocratique du Congo ;
 , une langue bantoue de la République Démocratique du Congo ;
 Zimba, des guerriers du  du royaume Maravi (auijourd'hui au Mozambique et au Malawi).

Toponymes 
 Zimba, un village du département et la commune urbaine de Ouahigouya, dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso ;
 , une montagne d’Autriche ;
 , une ville de Zambie.

Personnalités 
 Yeshey Zimba, né en 1952, un homme politique du Bhoutan.